Дедлайн наразі має такі значення

 Дедлайн (з англ. Deadline - мертва лінія абож перефразуючи - крайній термін часу)

 «Дедлайн» — фільм 2004 року Павла Румінова.
 «Дедлайн» — фільм 2009 року Шона МакКонвіла.
 Міське орієнтування (Deadline) — міська нічна командна гра на машинах.
 Deadline — британський гурт в стилі Oi!, що використовує жіночий вокал.